Ериссо́н, Еріссон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 90 км на північ від Клермон-Феррана, 50 км на захід від Мулена.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 285 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 564,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 http://www.ign.fr/affiche_rubrique.asp?rbr_id=1087&CommuneId=10939
 [ Розташування муніципалітету Ериссон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альє

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альє